Eretmorhipis (nombre que significa "abanico de la costa", del griego ερετμον ("remo") y ῥιπίς ("abanico")) es un género extinto de reptil hupehsuquio que vivió durante el Triásico Inferior en China.

Descripción
 
Es conocido a partir de dos especímenes que fueron descubiertos en un afloramiento de la Formación Jialingjiang en Yuan'an, en Hubei y fueron referidos a la nueva especie Eretmorhipis carrolldongi en 2015. Uno de estos especímenes, el holotipo WGSC V26020, había sido conocido desde 1991 y consiste en un esqueleto casi completo, pero sin el cráneo. El segundo espécimen, IVPP V4070, es una impresión del lado derecho de la mitad posterior del esqueleto, así como parte de la extremidad derecha.  El espécimen IVPP V4070, fue encontrado en la misma localidad que Hupehsuchus y puede apreciarse la cintura escapular, el cuello y la base del cráneo, pero todos estos elementos están muy erosionados, con impresiones en la matriz subyacente del área que proporcionan pocos detalles adicionales.  También hay una impresión de la mayor parte del esqueleto postcraneal, pero esta también ha experimentado una gran erosión. IVPP V4070 es similar en proporciones a Hupehsuchus, con una cola que mide cerca del 93% de la longitud de la del primero, pero los estudios de las extremidades posteriores y anteriores revelan muchas diferencias entre ambos géneros, con configuraciones diferentes en los carpianos y los tarsos. El aspecto general de las extremidades recuerda más a una aleta que las de Hupehsuchus, aunque las falanges aún retienen una configuración cilíndrica. Otras diferencias incluyen que las espinas neurales, los arcos hemales y neurales de las vértebras dorsales y caudales de V4070 son más cortas, aunque las espinas neurales cervicales parecen ser más largas que las de Hupehsuchus. Las placas dérmicas parecen extenderse hasta las vértebras caudales, a diferencia de los especímenes de Hupehsuchus en los cuales las placas dérmicas están ausentes de las vértebras caudales. Las placas dérmicas pueden haber estado presentes en Hupehsuchus, pero se habrían perdido durante su preservación.

Eretmorhipis es único entre los hupehsuquios por tener dígitos de la mano y el pie que irradian en una forma similar a la de un abanico. Como otros hupehsuquios tenía tres capas superpuestas de osteodermos a modo de coraza sobre su columna, pero los osteodermos de la capa superior son significativamente mayores que los de otros hupehsuquios, cada uno abarcando la longitud de cuatro vértebras. Estos osteodermos superiores además están muy espaciados entre sí. El torso de Eretmorhipis es alargado y quedaba cubierto de un "tubo óseo" formado por las costillas y la gastralia cuyos huesos estaban engrosados, de manera similar al tubo óseo del hupehsuquio Parahupehsuchus, pero menos extendido. Los autores del estudio de 2015 en que se nombró a Eretmorhipis llevaron a cabo un análisis filogenético y encontraron que era uno de los hupehsuquios más derivados evolutivamente, formando un clado al que denominaron Parahupehsuchinae junto con Parahupehsuchus y un hupehsuquio polidáctilo aún sin nombre. A continuación se presenta un cladograma basado en ese análisis:

Referencias 

Hupehsuchia
Fósiles del Triásico
Fósiles de Asia
Animales extintos descritos en 2015